Saltnes (Faeröer), een dorpje op de Faeröer
Saltnes (Noorwegen), een dorpje in Noorwegen